Чемпионат России по баскетболу 2015/2016 — является юбилейным 25-м сезоном Премьер-лиги Российской Федерации баскетбола. Отстаивать свой титул 9-й раз (седьмой подряд) будет чемпион России 2014/2015 екатеринбургский «УГМК».

Регламент 
Регулярный чемпионат проходит в два этапа. Сначала двенадцать участников играют в два круга (с 5 октября 2015 г. по 28 марта 2016 г.) с разъездами по одной игре дома и на выезде (22 игры для каждой команды).
По результатам регулярного чемпионата образуется «сетка» плей-офф: 1-е место — 8-е место, 2 — 7, 3 — 6, 4 — 5.

Серии 1/4 финала, матчей за 5—8-е места и игры за 5-е и 7-е место проводятся до двух побед по схеме 1+2 : 1-я игра проводится на площадке команд, которые классифицировались с наибольшим «номером» в сетке плей-офф, 2-я и, при необходимости, 3-я игра проводятся на площадке команд, которые классифицировались с наименьшим «номером» в сетке плей-офф;

Полуфинал проводится до двух побед по схеме 1+1+1: 1-я и при необходимости 3-я игра проводятся на площадке команд, указанных первыми в сетке плей-офф, 2-я игра проводится на площадке команд, указанных вторыми;

Финал и игры за 3-е место проводятся до трех побед по схеме 2+2+1: 1-я, 2-я и при необходимости 5-я игра проводятся на площадке команд, указанных первыми в сетке плей-офф, 3-я и при необходимости 4-я игра проводятся на площадке команд, указанных вторыми.

Команды, занявшие 11-е и 12-е место в Регулярном Чемпионате, играют во втором этапе по две игры дома и на выезде (всего 4 игры) с учётом всех ранее набранных очков в случае если по результатам игр Регулярного Чемпионата разница между ними составляет не более 2 очков. Если разница составит 3 очка и более, то команды, занявшие 11-е и 12-е места, будут классифицироваться по результатам Регулярного Чемпионата. Команда, занявшая последнее место будет выступать в сезоне 2016/2017 в «Суперлиге».

Участники

Регулярный чемпионат

Результаты игр

Турнирная таблица

Лидеры чемпионата

Личная статистика

Игры за 9-е место 
Турнир проходил в Иваново на площадке СК «Энергия».

Итоговая таблица

Плей-офф 

В стадии плей-офф принимают участие 8 лучших команд Премьер-лиги.

 Полуфинал за 5—8-е места
 Вологда-Чеваката — Динамо (Но) — 1-2 (63:69, 92:66, 72:78)
 Енисей — МБА — 1-2 (66:89, 75:58, 61:67)
 Матч за 7-е место
 Вологда-Чеваката — Енисей — 1-2 (71:73, 75:61, 45:48)
 Матч за 5-е место
 МБА — Динамо (Но) — 2-1 (70:81, 93:85, 66:48)

ФИНАЛ

Итоговое положение

Лучшие

По версии РФБ 

Символическая пятёрка турнира
 Лучший тяжелый форвард -  Ннемкади Огвумике (Динамо (К))
 Лучший легкий форвард -  Деванна Боннер (Надежда) 
 Лучший атакующий защитник -  Евгения Белякова (УГМК)
 Лучший разыгрывающий -  Анна Крус (Надежда) 
 Лучший центровой -  Мария Вадеева (Спарта энд К)

По версии сайта Eurobasket.com  

Символическая пятёрка турнира 
  Мая-Мари Лэнглуа (Динамо (Но))
  Дайана Таурази (УГМК)
  Альба Торренс (УГМК)
  Ннемкади Огвумике  (Динамо (К))
  Мария Вадеева (Спарта энд К)

Общая личная статистика

Суперлига 1

Регламент соревнования 
Чемпионат среди женских клубов Суперлиги 1 проводился с 5 октября 2015 года по 30 апреля 2016 года. Соревнования проводились в два этапа, сначала команды играли в четыре круга спаренными играми с разъездами (2 игры – дома, 2 – на выезде). 

Игры «плей-офф», начинались со стадии 1/4 финала, где играли команды, занявшие с 1 по 8-е места по системе 1+2 на всех стадиях. Первая игра проводилась на площадке нижестоящей команды. 

Команде, занявшей первое место в Суперлиге 1 предоставляется право выступать в сезоне 2016-2017 г.г. в Премьер-Лиге, при условии выполнения всех требований, предъявляемых РФБ к профессиональным баскетбольным клубам. Команда, занявшая последнее место в Суперлиге 1 будет выступать в сезоне 2016-2017 г.г. в Суперлиге 2.

Победителем Суперлиги 1 стала «Динамо-Фарм ».

I этап

II этап 

 Матч за 3-е место
 Нефтяник-Авангард — Ставропольчанка-СКФУ — 2-1 (62:69, 77:50, 63:57)

Турнир за 5 — 8-е места 
Проходил в городе Ростов-на-Дону с 17 по 19 апреля 2016 года

Лучшие игроки турнира 

Символическая пятёрка турнира
 Лучший разыгрывающий -  Анна Буровая (Динамо-Фарм) 
 Лучшая центровая турнира -  Нина Глонти (МБА-2)
 Лучший атакующий защитник -  Юлия Козик (МБА-2)
 Лучший тяжелый форвард -  Наталья Гвоздева (Ставропольчанка-СКФУ)
 Лучший легкий форвард -

Общая личная статистика

Суперлига 2

I этап

Группа А

Группа Б

II этап

Финал восьми 
Финальный турнир прошёл в Оренбурге с 1 по 3 апреля 2016 года.

Турнир за 9 — 12-е места 
Проходил в городе Бердск с 1 по 3 апреля 2016 года

См. также 
 Чемпионат России по баскетболу 2015/2016

Примечания

Ссылки 
 

2015 год в баскетболе
2016 год в баскетболе